Arnold Schwarzenegger (1947-), culturiste, acteur et homme politique américain.
  (1959-), criminologue et juriste suisse, dont le père est cousin d'Arnold Schwarzenegger.
 Gustav Schwarzenegger (1907-1972), policier autrichien, père d'Arnold Schwarzenegger.
 Katherine Schwarzenegger (1989-), auteur américain, fille d'Arnold Schwarzenegger.
 Patrick Schwarzenegger (1993-), mannequin et acteur américain, fils d'Arnold Schwarzenegger.
  (1968-), juriste autrichien, neveu d'Arnold Schwarzenegger.

Patronyme austro-bavarois